

Cinema 
 White Eagle – serial cinematografico del 1922 diretto da Fred Jackman, W. S. Van Dyke (1922)
 White Eagle – film del 1932 diretto da Lambert Hillyer 
 White Eagle – serial cinematografico del 1941 diretto da James W. Horne

Altro 
 White Eagle – album dei Tangerine Dream del 1982
 White Eagle – comunità non incorporata dell'Oklahoma, negli Stati Uniti d'America